Сечкин — русская фамилия. Известные носители:

 Сечкин, Александр Кириллович (1913—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сечкин, Алексей Семёнович (1936—2016) — советский генерал-майор.
 Сечкин, Владимир Ефимович (1925—1942) — орловский советский подпольщик, комсомолец.
 Сечкин, Генрих Соломонович (1933—2009) — советский музыкант, публицист, писатель.
 Сечкин, Николай Иванович (1925—2019) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Сечин
 Стечкин